«Бегуны» () — роман Ольги Токарчук. На русском языке публиковался в переводе Ирины Адельгейм.

Содержание 
Роман посвящён теме путешествий. Он состоит из отдельных новелл, эссе и путевых записей, объединённых общим сюжетом. В общей сложности насчитывается 116 фрагментов, длиной от одного предложения до 31 страницы. Истории также объединены единым рассказчиком.

Критика и признание 
Kirkus Reviews заявил, что книга стала «прекрасным введением в творчество крупного автора и истинным удовольствием для любителей современной европейской литературы».

В 2008 году роман был удостоен премии Нике, высшей литературной награды Польши. В 2018 году он получил престижную Международную Букеровскую премию.

Примечания

Ссылки 
 

Романы 2007 года
Романы на польском языке
Литературные произведения по алфавиту